Evangelista – nome con cui si identificano i redattori dei quattro Vangeli: Giovanni, Matteo, Luca, Marco
 Evangelista – nome proprio di persona maschile
 Alfredo Evangelista – pugile uruguaiano naturalizzato spagnolo
 Daniella Evangelista – attrice canadese
 Linda Evangelista – supermodella canadese
 Lucy Evangelista – modella britannica
 Paolo Evangelista – allenatore
 Romeu Evangelista – calciatore brasiliano

Pagine correlate 

Evangelisti (disambigua)